Уинстон Александер Уоттс (; 8 декабря 1967, Мей-Пен, Кларендон) — ямайский бобслеист, участник Олимпийских игр 1994, 1998, 2002 и 2014 годов.

Из-за ошибки в паспорте на Играх в 1994, 1998 и 2002 годах выступал под именем Уинстон Уотт ().

Биография 
Впервые участвовал в Олимпийских играх в 1994 году в Лиллехаммере, где в составе четвёрки с Дадли Стоуксом, Крисом Стоуксом и Уэйном Томасом занял 14-е место, показав результат 3:29,96.

На Олимпиаде в Нагано та же четвёрка стала 21-й, показав время 2:43,76.

В Солт-Лейк-Сити Уоттс участвовал в соревнованиях двоек с Ласеллесом Брауном; результат — 3 минуты 14,94 секунды и 28 место из 37 экипажей.

Поскольку у представителей Ямайки не получилось квалифицироваться ни на Олимпиаду в Турине, ни на игры в Ванкувере, Уоттс принял решение завершить карьеру и переехал в Эванстон, однако в 2010 году в возрасте 43 лет вернулся в спорт, заявив, что его новой целью является Олимпиада в Сочи.

В сезоне 2013/14 создал команду с Марвином Диксоном. Двойка тренировалась в Юте, чтобы иметь возможность участвовать в Кубке Северной Америки. В итоге они набрали достаточно очков для того, чтобы попасть на Олимпиаду.

Для сбора средств на поездку на Игры в Сочи вместе с Диксоном прибегли к краудфандингу, разместив соответствующее объявление в Интернете. Благодаря вниманию мировых СМИ к их судьбе, требуемая сумма была собрана даже с запасом.

На играх Уоттс и Диксон финишировали на 29 месте из 30 стартовавших экипажей с результатом 2 минуты 55,40 секунды.

На церемонии открытия Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити нёс флаг своей страны.

Примечания

Ссылки 
 Федерация бобслея Ямайки.

Бобслеисты Ямайки
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2002 года